Цзу:

 Цзу — китайская фамилия (клан).
 Цзу Чунчжи (429—500) — китайский математик и астроном.